Die AEGON Ilkley Trophy 2016 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. Juni 2016 in Ilkley stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Ilkley